Выборы мэра Хьюстона — очередные выборы мэра Хьюстона, которые прошли 8 ноября 2011 года. Победила в первом туре действующий мэр — Эннис Паркер с результатом 50,85 %.



Рейтинги кандидатов 
За 2 недели до выборов телеканал KHOU провёл опрос по поводу кандидатов. Результаты:

Итоги голосования 

Итоги стали известны 9 ноября:

Реакция на итоги выборов 
Больше всего реакции было вызвано на низкую явку избирателей, которая составила примерно 12 %. Даже мэр Паркер в своей победной речи сказала: Я была уверена в моём переизбрании, но неприятно видеть такое малое количество людей на выборах. Выборы показали, что большинство населения недовольно нынешней политикой, откуда и такая низкая явка.

Известный блогер Роберт Миллер заявил, что если бюджет города не увеличится, не будет развиваться экономика, то Паркер может иметь большие проблемы, которые могут сказаться на выборах 2013 года.

См. также 
 Мэр Хьюстона
 Хьюстон

Примечания 

2011 год в Техасе
Ноябрь 2011 года
Выборы 2011 года в США
Хьюстон
Политика Техаса
События в Техасе